

Sigle 
 Radio Europa Libera  – una radio e una organizzazione per le comunicazioni, fondata dal Congresso degli Stati Uniti
 Reticolo endoplasmatico liscio  – una struttura cellulare
 Rights Expression Language  – famiglia di linguaggi usata per la gestione dei diritti digitali (DRM).
 Ristrutturazione elettronica  – Società pubblica del Ministero dell'Industria attiva nel corso degli anni ottanta.
 Runway Edge Lights  – sistema elettrico di illuminazione di una pista aeroportuale.

Codici 
 REL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trelew (Argentina)
 rel – codice ISO 639-3 della lingua rendille

Televisione 
 Rel – serie televisiva statunitense